Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 559 dans le monde.

 Route régionale 559 en Finlande
 Route nationale 559 en France